Clan Tsugaru – clan giapponese originario del nord Giappone
 Posamine Tsugaru – nave della Marina imperiale giapponese
 Stretto di Tsugaru – stretto tra le isole di Honshū e Hokkaidō nel nord del Giappone
 Tsugaru – città giapponese della prefettura di Aomori